Aleksandr Ievgeniévitch Pavlenko (en ) est un ancien footballeur russe né le  à Vladikavkaz.

Biographie 

Passé par le Dynamo Moscou, le Sportakademklub Moscou et le FC Lausanne-Sport durant sa jeunesse, il signe en 2001 avec le Spartak Moscou. La même année, il fait ses débuts dans le championnat russe à 16 ans. En 2002, il devient un des titulaires de l'équipe russe avant que de nombreuses blessures l'obligent à changer de club.

En 2007, il est prêté au Chinnik Iaroslavl et devient le meilleur joueur de la deuxième division russe.

Statistiques

Liens externes 
 

Footballeur russe
Naissance à Ordjonikidze
Naissance le 20 janvier 1985
Joueur du FK Chinnik Iaroslavl
Joueur du FK Spartak Moscou
Joueur du Tom Tomsk
Joueur de l'Akhmat Grozny
Joueur du FK Rostov
Joueur du Krylia Sovetov Samara
Joueur du Luch Vladivostok
Joueur de l'Oural Iekaterinbourg
Joueur du FK Tosno